Салиньяк (Альпы Верхнего Прованса) — коммуна во Франции, в департаменте Альпы Верхнего Прованса.
 Салиньяк (Жиронда) — коммуна во Франции, в департаменте Жиронда.
 Салиньяк-де-Мирамбо — коммуна во Франции, в департаменте Приморская Шаранта.
 Салиньяк-сюр-Шарант — коммуна во Франции, в департаменте Приморская Шаранта.